Rosmarie Widmer Gysel, femme politique suisse ;
 Pieter Gysels, peintre flamand ;
 Pieter Gysel, patineur belge ;
 Julie Van Gysel, footbaleuse belge.